Дикий огонь (фильм) — название нескольких художественных фильмов.

 «Дикий огонь» (Wildfire) — американский художественный фильм 1988 года режиссёра Залмана Кинга.
 «Дикий огонь» (Wildfire) — американский телесериал режиссёра Брэдфорда Мея.